

Тоня () — село в Естонії, у волості Вярска повіту Пилвамаа.

Тоня — село в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Тоня — село в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Тоня () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Моделу.
 Тоня () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Сесчорі.